Дусина може бити:

 Дусина (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Дусина (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Дусина (Вргорац), насељено мјесто града Вргорца, Република Хрватска